Брод — многозначное слово; может означать:

Брод — неглубокое место на реке, для её перехода и переезда.

Географические объекты

Белоруссия 
 Брод — хутор в Глубокском районе Витебской области.
 Брод — посёлок в Гадиловичском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области.

Болгария 
 Брод — село в общине Димитровград Хасковской области.

Босния и Герцеговина 
Округ Брчко
 Брод — село в округе Брчко.

Республика Сербская
 Брод (Босански-Брод или Српски-Брод) — город, административный центр одноимённой общины.
 Брод — община (муниципалитет) Республики Сербской.
 Брод — село в общине Фоча.

Россия 
Владимирская область
 Брод — деревня в Собинском районе.

Вологодская область
 Брод — деревня в Кичменгско-Городецком районе, Городецкое сельское поселение.
 Брод — деревня в Кичменгско-Городецком районе, Енангское сельское поселение.
 Брод — деревня в Череповецком районе.

Кировская область
 Брод — деревня в Лебяжском районе.

Красноярский край
 Брод — посёлок в Берёзовском районе.

Ленинградская область
 Брод — деревня в Лужском районе.

Новгородская область
 Брод — деревня в Батецком районе.
 Брод — деревня в Валдайском районе.
 Брод — деревня в Любытинском районе.
 Брод — деревня в Марёвском районе.
 Брод — деревня в Хвойнинском районе.

Пермский край
 Брод — деревня в Берёзовском муниципальном округе.
 Брод — деревня в Кунгурском муниципальном округе.
 Брод — село в Чернушинском городском округе.

Псковская область
 Брод — деревня в Великолукском районе.
 Брод — деревня в Гдовском районе.
 Брод — деревня в Великолукском районе.
 Брод — деревня в Печорском районе.
 Брод — деревня в Себежском районе.

Тверская область
 Брод — деревня в Западнодвинском муниципальном округе.

Свердловская область
 Брод — деревня в Каменском городском округе.

Северная Македония 
 Брод — село в общине Новаци.

Сербия 
 Брод — село в общине Гора Призренского округа автономного края Косова и Метохии (согласно административно-территориальному делению Сербии) или в общине Драгаш Призренского округа (согласно административно-территориальному делению частично признанной Республики Косово).
 Брод — село в общине Црна-Трава Ябланичкого округа.

Украина 
 Брод — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Брод — село в Хустском районе Закарпатской области.
 Брод — село в Первомайском районе Николаевской области.
 Брод — ручей в Шевченковском районе Киева, впадающий в реку Сырец.

Фамилия 
 Брод, Александр Семёнович (род. 1969) — российский правозащитник и общественный деятель.
 Брод, Вильгельм Дмитриевич (1885—1953) — капитан 1-го ранга.
 Брод, Зоя Осиповна (Иосифовна) (1907—1972) — советский архитектор.
 Брод, Игнатий Осипович (1902—1962) — геолог-нефтяник, популяризатор науки.
 Брод, Макс (1884—1968) — австрийский писатель, философ, драматург, журналист, театральный и музыкальный критик.
 Брод, Наум Изакович — российский писатель и режиссёр.
 Брод, Рюд (род. 1962) — нидерландский футболист тренер.
 Брод, Херман (1946—2001) — нидерландский певец, художник, пианист, актёр и поэт.
 Брод, Эли (род. 1933) — бизнесмен, филантроп, крупнейший американский коллекционер современного искусства.

См. также 
 Брод — фильм режиссёра Андрея Добровольского.
 Брод-Моравице
 
 Брод-Чаннел — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на линии Рокавей, Ай-эн-ди.